Donje Papratno (Foča, BiH)
Donje Papratno, kod Kalesije